BiH:
 Doci (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Doci (Široki Brijeg, BiH), naselje u općini Široki Brijeg